Междунаро́дный аэропо́рт Большо́го Бага́мы () — частный аэропорт, расположенный в г. Фрипорте на острове Большой Багама на территории Багамских Островов. Международный аэропорт Большого Багамы — один из двух багамских аэропортов, в которых имеются пункты предварительного прохождения пограничного контроля США (US Border Pre-clearance facilities).

Взлётно-посадочная полоса 
Аэропорт располагает самой длинной ВПП на Багамах и может принимать самые крупные коммерческие самолёты. ВПП 06/24 длиной 3 359 метров (11 019 футов) с асфальтовым покрытием.

Авиакомпании 
 American Airlines
 American Eagle (Майами)
 Bahamasair (Форт-Лодердейл, Нассау)
 Bimini Island Air  (Форт-Лодердейл, Уэст-Палм-Бич)
 Blue Panorama Airlines (Милан-Малпенса) [начиная с лета 2008 г.]
 Continental Airlines
 Continental Connection, оператор — Gulfstream International Airlines (Форт-Лодердейл, Орландо, Уэст-Палм-Бич)
 Delta Air Lines
 Delta Connection, оператор — Atlantic Southeast Airlines (Атланта)
 SkyKing (Providenciales)
 Spirit Airlines (Форт-Лодердейл)
 US Airways (Шарлотт, Нью-Йорк — «ЛаГардия», Филадельфия)

Ссылки 
 Карта с сайта MultiMap
 Спутниковое изображение с сайта TerraServer

Аэропорты Багамских Островов